Frígola o farigola (Thymus vulgaris), subarbust de la família de les labiades (lamiaceae).
 Frígola (licor), licor de Menorca, Eivissa i Formentera
 Can Frigola (Cornellà del Terri), mas del municipi de Cornellà del Terri
 Can Frigola (Fontcoberta), mas del municipi de Fontcoberta
 Biografies:
 Eduard Frígola, mestre d'harmonia de Cassià Casademont
 Esteve Frigola, pintor i president honorífic de l'Agrupació Nacionalista Catalana a la Gran Bretanya
 Joan Frigola (Santa Coloma de Farners), compositor de sardanes
 Joan Frigola, alcalde de Palafrugell entre 1840 i 1841, vegeu llista d'alcaldes de Palafrugell
 Simó Frígola (València, segle XVI), jurista habilitat a les corts de Monsó del 1585
 Pasqual Frígola i Ahís (Atzeneta del Maestrat, 1822 – València, 1893), escriptor i polític valencià. Possiblement va ser fill o nebot de Vicenç de Frígola i Xetmar
 Benet Frigola i Arnau, fotògraf hostalriqueny de 1920 en endavant. El seu llegat artístic s'exposa a la sala d'exposicions del Castell d'Hostalric.
 Heliodor Frígola Calatayud (), músic i fundador de l'entitat Ateneu Musical de Cullera el 1896
 Bonaventura Frígola i Fajula (Castelló d'Empúries, 1835 – 1899), músic i compositor
 Narcís Frígola i Fajula (Castelló d'Empúries, 1842 – 1892), músic i compositor, germà de l'anterior
 Bartomeu Frígola i Frígola (Castelló d'Empúries, 1842 – Roses, 27 de juny del 1919), professor de música i regidor de l'ajuntament de Roses (1910-1911), cosí-germà dels dos anteriors
 Bonaventura Frígola i Frígola (Castelló d'Empúries, 1829 – Barcelona 1901), músic, mestre de capella i compositor, i germà de l'anterior
 Carles Frígola i Pallavicino (València, 1848 – Madrid, 1915), periodista i polític valencià que va ser vicepresident del Senat espanyol. Fill de Pasqual Frígola i Ahís
 Enric Frigola Viñas (Peratallada, 1946), periodista que ha treballat en diversos mitjans. El 2006, quan era cap de programes de Catalunya Cultura i Catalunya Música, va rebre el guardó Ofici de Periodista del Col·legi de Periodistes de Catalunya
 Santiago Frigola Segimon, professor universitari català, especialitzat en la recerca i la difusió de la llengua de signes catalana (LSC)
 Vicenç de Frígola i Xetmar (segles XVIII - XIX), militar, intendent de l'exèrcit de Catalunya el 1824. Publicà la Relación de los pueblos de que consta el Principado de Cataluña (1824), que va ser el primer nomenclàtor de Catalunya